Hela Sverige skramlar är namnet på två insamlingsgalor:

 Hela Sverige skramlar (2015), ägde rum 29 september 2015
 Hela Sverige skramlar (2022), ägde rum 2 april 2022